Benoît Poisson est un auteur et réalisateur français de documentaires, de reportages et d'émissions de plateaux depuis 1996.

Biographie 
Formé à l'École supérieure d'études cinématographiques (ESEC), Benoît Poisson a réalisé plus de 650 reportages « magazine » de formats de 8 à 20 minutes pour différentes chaînes de télévision françaises.

En parallèle, il écrit, adapte et réalise plusieurs documentaires, des « documents du réel » et des films de « factual entertainement » diffusés en France et à l'étranger.

Il a également enseigné l'option cinéma-audiovisuel en lycée et accompagné des élèves pour l'épreuve optionnelle « cinéma-audiovisuel » du baccalauréat.

Filmographie documentaire 
 Chinon, la forteresse aux trois châteaux - 58 min. (RMC Découverte)
 Pierrefonds, la résurrection d'un château - 52 min. (RMC Découverte et France 3)
 Forteresses maritimes - 54 min. (RMC Découverte)
 Châteaux forts : les origines – 54 min. (Toute l’Histoire) 
 Châteaux forts : grandeur et déclin – 56 min. (Toute l’Histoire) 
 La grande histoire des châteaux forts – 54 min. (RMC Découverte)
 L'âge d'or des châteaux forts – 63 min. (RMC Découverte et France 3)
 François Premier, le roi chevalier – 26 min. (Equidia)
 En piste à Lunéville : Rencontres équestres – 52 min. (Equidia)
 Douaniers au cœur de l'action – 2 x 60 min. (France 4 et RMC Découverte)
 Avec le RAID et ses chiens - 32 min. (France 3)
 À l'école des océans - 52 min. (TF1)
 Les anges gardiens de la vallée - 52 min. (TF1)
 Chiens de guerre - 52 min. (TF1 et Odyssée)

Références

Liens externes 

Réalisateur français